Simnialena är ett släkte av snäckor. Simnialena ingår i familjen Ovulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Simnialena